Свердлов Веніямин Михайлович (1886—1939) — радянський державний діяч.
 Свердлов Федір Давидович (1921—2002) — радянський і російський науковець у галузі військової історії, доктор історичних наук (1979).
 Свердлов Яків Михайлович (1885—1919) — російський радянський політичний і державний діяч, революціонер єврейського походження.